Gjusgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gjusgöl (Kristdala socken, Småland, 635325-151641), sjö i Oskarshamns kommun, 
Gjusgöl (Kristdala socken, Småland, 635781-152616), sjö i Oskarshamns kommun, 
Gjusgölen, sjö i Västerviks kommun,

Se även
Ljusgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn